

Шайтанка — присілок, Березовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Шайтанка — селище, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Шайтанка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Шайтанка — річка в Донецькій області, права притока Мокрих Ялів
 Шайтанка — село, Одеська область, Любашівський район